Miejscowości w Polsce:
 Piotrków – część miasta Niemcza
 Piotrków Trybunalski – miasto na prawach powiatu w województwie łódzkim
 Piotrków Kujawski – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Piotrków Pierwszy – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Jabłonna
 Piotrków Drugi – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Jabłonna
 Piotrków Borowski – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Borów
 Piotrków-Kolonia – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Jabłonna
 Piotrków – dawna gromada